BDS oder BdS steht für:

 Bank des Südens
 Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Leiter einer Außenstelle des Reichssicherheitshauptamts im nationalsozialistisch besetzten Europa
 Beidou (Satellitennavigation), chinesisches Satellitennavigationssystem
 Det Bergenske Dampskibsselskab, norwegische Reederei
 Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen
 Borland Developer Studio, siehe Embarcadero Delphi
 Boycott, Divestment and Sanctions, transnationale Kampagne gegen den Staat Israel
 Buch der Schatten
 Bund demokratischer Sozialisten
 Bund der Steuerzahler Deutschland
 Bund der Steuerzahler (Schweiz)
 Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
 Bund Deutscher Schriftsteller
 Bund Deutscher Segler der DDR
 Bund Deutscher Sozialrichter
 Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V.
 Bund deutscher Staudengärtner
 Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten
 Bundesverband der Systemgastronomie
 Bundesverband Deutscher Stahlhandel, Interessenverband der deutschen Stahldistribution
 Bundesverband Deutscher Schwimmmeister
 Bundesverband Deutscher Stiftungen
 Bund der Selbständigen
 Barbados (Kfz-Nationalitätszeichen)
 Flughafen Brindisi (IATA-Code), italienischer Flughafen

bds steht für:
 Burunge (ISO-639-3-Code), eine der kuschitischen Sprachen
 beid(er)seits

Abkürzung